Стивен Цубер (; 17 августа 1991, Винтертур, Швейцария) — швейцарский футболист, полузащитник клуба АЕК и сборной Швейцарии. Являясь правоногим футболистом, играет преимущественно на левом фланге, также при необходимости может сыграть в центре нападения.

Клубная карьера 
Дебютировал за «Грассхоппер» 12 июля 2008 года в Кубке Интертото. В 2013 году стал обладателем Кубка Швейцарии.

5 июля 2013 года подписал пятилетний контракт с московским ЦСКА. 13 июля 2013 года выиграл Суперкубок России. По итогам сезона 2013/14 принял участие в 27 матчах в премьер-лиге, забил один гол, а также отдал одну результативную передачу, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

14 августа 2014 года подписал контракт с немецким «Хоффенхаймом» до лета 2018 года, сумма транфера составила около 3,55 млн евро.

30 апреля 2016 года во время тренировки столкнулся головами с Фабианом Шером. В результате столкновения получил перелом черепа и потерял сознание. В январе 2019 года на правах аренды перешёл в «Штутгарт».

4 августа 2020 года перешёл в «Айнтрахт Франкфурт». Из «Айнтрахта» в «Хоффенхайм» перешёл серб Мият Гачинович. Цубер подписал 3-летний контракт.

Выступления за сборные 
В 2005 году дебютировал в составе юношеской сборной Швейцарии по футболу. Всего за пять лет принял участие в 36 играх на юношеском уровне, отметившись 5 забитыми голами. С 2010 года привлекается в состав молодёжной сборной Швейцарии.
В 2012 году защищал цвета олимпийской сборной Швейцарии на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

29 августа 2013 года впервые был вызван в состав основной сборной Швейцарии на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2014 года против сборных Норвегии и Исландии.

17 июня 2018 года на чемпионате мира забил гол в ворота сборной Бразилии.

Достижения 
«Грассхоппер»
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2013

ЦСКА
 Чемпион России: 2013/14
 Обладатель Суперкубка России (2): 2013, 2014

Статистика

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 20 / забито голов: 5; победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футболиста

Футболисты Швейцарии
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК АЕК Афины